Leatherface – personaggio del franchise Non aprite quella porta
 Non aprite quella porta - Parte 3 (Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre III) – film del 1990 diretto da Jeff Burr
 Leatherface – film del 2017 diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury
 Leatherface – ring name di Corporal Kirchner, wrestler statunitense